Цурцах () — коммуна в Швейцарии, в одноимённом округе кантона Аргау.

История 
История возникновения коммуны Цурцах началась в 2000 году с создания объеденения «Verwaltung2000». В проекте слияния участвовали 11 коммун, но 3 из них — Физибах, Мелликон и Зиглисторф — в разное время вышли из него. Коммуна Цурцах образована 1 января 2022 года в результате объединения 8 коммун.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Коммуны Аргау